Rosana steht für:

 Rosana, weiblicher Vorname, siehe Rosanna (Vorname)
 Rosana (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Rosana (Apfel), Apfelsorte
 Rosana (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Wax (2012)
 Rosana (Sängerin) (Rosana Arbelo; * 1963), spanische Sängerin
 Rosana (Fußballspielerin) (Rosana dos Santos Augusta; * 1982), brasilianische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Rosanna (Begriffsklärung)
 Roseanne